YIO steht für:
 Flughafen Pond Inlet, Pond Inlet, Nordwest-Territorien, Kanada (IATA-Code)

yio steht für:
 Dayao Yi, eine der Lolo-Sprachen (ehemaliger ISO-639-3-Code)

Abkürzung